Miejscowości w USA:
 Dodson – wieś w stanie Luizjana, w parafii Winn
 Dodson – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Phillips
 Dodson – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Collingsworth
Gminy w USA:
 Dodson (ang. Dodson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Highland